Limu bezeichnet:

 Limu (Äthiopien), einen Distrikt in Äthiopien
 Limu (Gongcheng) (栗木镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Gongcheng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Limu (Hengdong) (栗木乡), Gemeinde im Kreis Hengdong in der chinesischen Provinz Hunan
 Limu (Luodian) (栗木乡), Gemeinde im Kreis Luodian in der chinesischen Provinz Guizhou
 Limu (Harjumaa), Ort in Estland
 Limu (Insel), Insel von Tonga